Louis Lallemand ist der Name folgender Personen:
 Louis Lallemand (Maler) (1891–1959), belgisch-französischer Maler
 Namensansetzung für Louis Lallemant (1578–1635), französischer Priester, Jesuit und Theologe

Siehe auch:
 Louis Lallement